Натуральне число 885
 885 рік до нашої ери
 885 рік нашої ери